Berliner Straße ist der Name folgender Straßen:

in Berlin:
 Berliner Straße (Berlin-Blankenfelde)
 Berliner Straße (Berlin-Französisch Buchholz)
 Berliner Straße (Berlin-Hellersdorf)
 Berliner Straße (Berlin-Hermsdorf)
 Berliner Straße (Berlin-Pankow)
 Berliner Straße (Berlin-Spandau)
 Berliner Straße (Berlin-Tegel)
 Berliner Straße (Berlin-Wilmersdorf) mit dem U-Bahnhof Berliner Straße
 Berliner Straße (Berlin-Zehlendorf), Teil der Berlin-Potsdamer Chaussee

in anderen Städten:
 Berliner Straße (Bad Freienwalde)
 Berliner Straße (Cottbus)
 Berliner Straße (Hoppegarten), Teil der Bundesstraßen 1 und 5
 Berliner Straße (Esslingen) mit dem Wohnhaus Berliner Straße 17 (Esslingen)
 Berliner Straße (Frankfurt am Main)
 Berliner Straße (Frankfurt (Oder)), Teil der Bundesstraße 5
 Berliner Straße (Geesthacht), Teil der Bundesstraße 5
 Berliner Straße (Görlitz)
 Berliner Straße (Groß Warnow), Teil der Bundesstraße 5
 Berliner Straße (Lauenburg/Elbe), Teil der Bundesstraßen 5 und 209
 Berliner Straße (Leipzig) mit Nordfriedhof (Leipzig)
 Berliner Straße (Lübeck), mit Bunker Berliner Straße (Lübeck)
 Berliner Straße (München)
 Berliner Straße (Offenbach am Main)
 Berliner Straße (Pforzheim), Teil der Bundesstraßen 10 und 294
 Berliner Straße (Potsdam), Teil der Berlin-Potsdamer Chaussee
 Berliner Straße (Schwalbach am Taunus)
 Berliner Straße (Weißwasser)
 Berliner Straße (Wiesbaden)
 Berliner Straße (Wuppertal)

Berliner Straße ist der ehemalige Name folgender Straßen in Berlin:

 Adlergestell in Schmöckwitz/Grünau
 Wernsdorfer Straße in Schmöckwitz/Grünau
 Alt-Friedrichsfelde in Friedrichsfelde/Lichtenberg
 Brunsbütteler Damm in Staaken
 Fürstenwalder Damm in Friedrichshagen
 Hauptstraße (Berlin-Lichtenberg) in Lichtenberg
 Karl-Marx-Straße (Berlin) in Neukölln
 Richardstraße (Berlin) in Neukölln
 Konrad-Wolf-Straße in Alt-Hohenschönhausen
 Lehderstraße in Weißensee
 Marienfelder Allee in Marienfelde
 Ostpreußendamm in Lankwitz/Lichterfelde/Steglitz
 Schnellerstraße in Niederschöneweide/Adlershof/Köpenick
 Oberspreestraße in Niederschöneweide/Adlershof/Köpenick
 Straße des 17. Juni in Charlottenburg
 Otto-Suhr-Allee in Charlottenburg

Berliner Straße steht für:

 Berliner Straße (Filmkulisse), Filmkulisse im Filmstudio Babelsberg

Siehe auch: